Янис Борданс (; род. , Балви) — латвийский юрист и политик, министр юстиции с 2012 по 2014 год, лидер Новой консервативной партии с 2014 года.

Биография 
С 1989 года — в Народном фронте Латвии. В 1992 году окончил юридический факультет Латвийского университета. В начале 90-х годов работал в прокуратуре, с 1992 года — в отделе международных дел Министерства внешней торговли. С 1994 по 1995 год он был депутатом 5-го Сейма Латвии от партии «Латвийский путь». Борданс работал советником генерального директора Латвийского телевидения по правовым вопросам, с 1996 года — присяжный адвокат.

В 2010 году он стал советником Валдиса Домбровскиса и парламентским секретарем в канцелярии премьер-министра. С 2011 по 2012 год — парламентский секретарь в Министерстве юстиции.

Депутат Рижской думы. На выборах в 13-й Сейм — кандидат на пост премьер-министра от Новой консервативной партии.

Женат, имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Латвийского университета
Депутаты пятого Сейма Латвии
Депутаты тринадцатого Сейма Латвии
Министры юстиции Латвии
Депутаты Рижской Думы
Кабинет Кришьяниса Кариньша